São Vicente di Longe é um disco da intérprete cabo-verdiana Cesária Évora editado em 2001.

Canções

Ligações externas

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 2001